Ryssänsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ryssänsaari (ö i Nyland), Helsingfors, 
 Ryssholmen (ö i Finland, Nyland, Helsingfors), 

Robotskapade Finlandförgreningar